Чемпионат Уругвая по футболу 1911 года — 11-й по счёту турнир. Соревнование проводилось по двухкруговой системе в 14 туров. Все клубы из Монтевидео. Клуб, занявший последнее место, выбыл из лиги.

Таблица

Ссылки 
 Таблицы чемпионатов Уругвая 1900—2000 на RSSSF

1911
1911 год в футболе
1910-е годы в Уругвае